Граф Паулет () — угасший аристократический титул в системе Пэрства Великобритании.

История 
Графский титул был создан 29 декабря 1706 года для Джона Паулета, 4-го барона Паулета (1668—1743). Семья Паулет происходит от сэра Энтони Паулета (1562—1600), который служил в качестве губернатора Джерси (1588—1600) и капитана гвардии королевы Елизаветы I Тюдор. Родовой резиденция семьи являлся Хинтон-хаус в деревне Хинтон-Сент-Джордж в графстве Сомерсет.

Старший сын Энтони, сэр Джон Паулет (1585—1649), представлял в Палате общин Англии графство Сомерсет (1610—1614) и Лайм-Реджис (1621—1622). 23 июня 1627 года для него был создан титул барона Паулета из Хинтон-Сент-Джорджа в графстве Сомерсет (Пэрство Англии). Во время Гражданской войны барон Паулет поддержал роялистов против парламента.

Ему наследовал в 1649 году его сын, Джон Паулет, 2-й барон Паулет (1615—1665). Он заседал в Палате общин от графства Сомерсет (1640—1642) и сражался в армии роялистов во время Гражданской войны в Англии.

Его сменил его сын, Джон Паулет, 3-й барон Паулет (1641—1679). Он заседал в Палате общин Англии от графства Сомерсет (1662—1665) и занимал пост лорда-лейтенанта Дорсета (1674—1679). Ему наследовал его сын и тезка, Джон Паулет, 4-й барон Паулет (1668—1743). Он был комиссаром при подписании акта об унии с Шотландией. 29 декабря 1706 года для него были созданы титулы виконта Хинтона и графа Паулета в системе Пэрства Великобритании. Граф Паулет занимал должности первого лорда казначейства (1710—1711), лорда-стюарда (1711—1714), а также лорда-лейтенанта Девоншира (1702—1714).

Его сменил в 1743 году его старший сын, Джон Паулет, 2-й граф Паулет (1708—1764). Еще при жизни отца, в 1734 году, он был вызван в Палату лордов в качестве барона Паулета. С 1744 по 1764 год занимал должность лорда-лейтенанта графства Сомерсет. Он не был женат и не имел детей. После его смерти ему наследовал его младший брат, Вер Паулет, 3-й граф Паулет (1710—1788). Он был депутатом Палаты общин Великобритании от Бриджуотера (1741—1747) и занимал пост лорда-лейтенанта Девоншира (1771—1788). Ему наследовал в 1788 году его старший сын, Джон Паулет, 4-й граф Паулет (1756—1819), который служил лордом-лейтенантом графства Сомерсет в 1792—1819 годах. Его сменил его старший сын и тезка, Джон Паулет, 4-й граф Паулет (1783—1864).

В 1864 году после смерти 4-го графа Паулета (два его сына скончались при жизни отца) графский титул перешел к его племяннику, Уильяму Генри Паулету, 5-му графу Паулету (1827—1899). Он был третьим сыном вице-адмирала достопочтенного Джорджа Паулета (1786—1854), второго сына Джона Паулета, 4-го графа Паулета. Скаковая лошадь 6-го графа Паулета дважды выигрывала скачки в Grand National (1868 и 1871).

После смерти 6-го графа в 1899 году возник спор из-за его титулов и владений. Ему наследовал его сын от третьего брака, Уильям Паулет, 7-й граф Паулет (1883—1918). На наследство также претендовал Уильям Тернер Томас Паулет (род. 1849), сына графа от первого жены, который родился через шесть месяцев после заключения их брака. 7-й граф Паулет участвовал в Первой мировой войне в чине капитана королевской конной артиллерии и скончался от гриппа в 1918 году. Ему наследовал его единственный восьмилетний сын, Джордж Паулет, 8-й граф Паулет (1909—1973). Он воспитывался своей матерью, затем закончил Итонский колледж в качестве железнодорожного инженера. Несмотря на три брака, 8-й граф Паулет был бездетным. В 1968 году последний граф Паулет продал имение Хинтон и поселился с женой на острове Джерси (Нормандские острова).

Леди Бриджет Паулет (1912—1975), дочь Уильяма Паулета, 7-го графа Паулета, была известной английской светской львицей и членом «Society Beauty» в 1930-х годах.

Претензии на графство 
После смерти 6-го графа Паулета в 1899 году возник спор из-за наследования его титулов и владений. У него был сын от первого брака с Элизабет Лавинией Ньюман, Уильям Тернер Томас Паулет, который родился в 1849 году, в то время как супруги были уже женаты. Жена графа настаивала, что он является отцом их ребенка, капитан Паулет имел основания полагать, что отцом их ребенка был другой человек, капитан Уильям Тернер Гренвилл. Тем не менее, у графа не было других сыновей, поэтому многие годы он относился к нему как к своему сыну. В 1875 году Уильям Тернер Томас Паулет проживал в родовой усадьбе, Гренвилл-Холл в Дроксфорде, нося титул учтивости — виконт Хинтон. Однако после рождения в 1883 году Уильяма Джона Лидстона Паулета (сына графа от 3-го брака), его сын от 1-го брака был лишён права на наследство.

После смерти 6-го графа Паулета его сыновья заявили о своих претензиях на отцовские титулы и поместья. 27 июля 1903 года Комитет привилегий Палаты лордов поддержал претензии 15-летнего Уильяма Джона Лидстона Паулета, который стал 7-м графом Паулетом. Таким образом, Палата отвергла доктрину pater est quem nuptiae demonstrant — ребёнок, рожденный в браке, является законным сыном мужа своей матери.

Его сводный брат, Уильям Тернер Томас Паулет, известный как виконт Хинтон, женился на Лидии Энн Шиппи, от брака с которой у него родился один сын, Уильям Генри Джордж Паулет (род. 1 апреля 1870). В 1901 году после смерти Вильгельмины Паулет, герцогини Кливленд (1819—1901), вдовы дальнего родственника 6-го графа Паулета, Уильям Генри Джордж Паулет получил в наследство 5000 фунтов стерлингов и стал чайным плантатором на Цейлоне.

Бароны Паулет (1627) 
 Джон Паулет, 1-й барон Паулет (1585 — 20 марта 1649), сын сэра Энтони Паулета (1562—1600);
 Джон Паулет, 2-й барон Паулет (1615 — 15 сентября 1665), единственный сын предыдущего;
 Джон Паулет, 3-й барон Паулет (1641 — июль 1679), старший сын предыдущего;
 Джон Паулет, 4-й барон Паулет (1663 — 28 мая 1743), единственный сын предыдущего. С 1706 года — граф Паулет.

Графы Паулет (1706) 
 Джон Паулет, 1-й граф Паулет (1663 — 28 мая 1743), единственный сын Джона Паулета, 3-го барона Паулета;
 Джон Паулет, 2-й граф Паулет (10 декабря 1708 — 5 ноября 1764), старший сын предыдущего;
 Вер Паулет, 3-й граф Паулет (18 мая 1710 — 14 апреля 1788), младший брат предыдущего;
 Джон Паулет, 4-й граф Паулет (3 апреля 1756 — 14 января 1819), старший сын предыдущего;
 Джон Паулет, 5-й графой Паулет (5 июля 1783 — 20 июня 1864), старший сын предыдущего;
 Уильям Генри Паулет, 6-й граф Паулет (22 сентября 1827 — 22 января 1899), единственный сын вице-адмирала Джорджа Паулета (1786—1854), племянник предыдущего;
 Уильям Джон Лидстон Паулет, 7-й граф Паулет (11 сентября 1883 — 11 июля 1918), единственный сын предыдущего;
 Джордж Амиас Фицуоррин Паулет, 8-й граф Паулет (23 июня 1909 — 1 марта 1973), единственный сын предыдущего.

Источники 
 Eintrag Poulett  bei Leigh Rayment’s Peerage
 
 Poulett, Earl (E, 1706—1973)  bei Cracroft’s Peerage
 Poulett, Baron (E, 1627—1973)  bei Cracroft’s Peerage

Паулет
Паулет